|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Stockholm (officieel Nordea Nordic Light Open) van 2006 vond plaats van 7 tot en met 13 augustus 2006 in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Katarina Srebotnik was haar titel niet komen verdedigen.

Het derde reekshoofd, Zheng Jie uit China, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Russin Anastasia Myskina in twee sets. Zheng wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stockholm op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Émilie Loit en Katarina Srebotnik hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het ongeplaatste Tsjechisch/Slowaakse duo Eva Birnerová en Jarmila Gajdošová won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste Chinese koppel Yan Zi en Zheng Jie in drie sets. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Stockholm 2006
Stockholm